Сиверсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сиверсен, Владимир Фёдорович (1873—?) — российский оператор, сценарист и режиссёр немецкого происхождения.
 Сиверсен, Оле Фредрик(род. 1971) — норвежский кёрлингист на колясках.

См. также 
 Сиверс